Orhideje
 Kaćuni (Busovača, BiH) naselje u općini Busovača, BiH